Luftenberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Luftenberg an der Donau, Gemeinde in Oberösterreich
 Luftenberg (Gemeinde Luftenberg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Luftenberg an der Donau, Oberösterreich
 Luftenberg (Berg), 400 m, bei Luftenberg an der Donau, Oberösterreich

Siehe auch:
 Lüftenberg